Lamput este un serial animat indian de televiziune creat de Vaibhav Kumaresh și produs de Vaibhav Studios. Fiecare episod din sezonul 1 este de 15 secunde, din sezonul al doilea fiind prelungit la 2 minute per episod.
În România, serialul se difuzează pe Cartoon Network și Boomerang. Pe Boomerang serialul a avut premiera în martie 2020.

Episoade
Episoadele nu au fost difuzate cu titlu, astfel că în acest articol au fost alese titluri descriptive pentru a le desemna.

Note

Seriale de televiziune din 2017
Seriale de animație
Cartoon Network